Пётр Григорьевич Волконский:
 Волконский, Пётр Григорьевич (1803—1857) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6912; 4 декабря 1843.
 Волконский, Пётр Григорьевич (1843—1896) — шталмейстер Высочайшего двора.
 Волконский, Пётр Григорьевич (1897—1925) — светлейший князь.